

Biologia
 Chaya – nome comune di Cnidoscolus aconitifolius, pianta della famiglia delle Euphorbiaceae

Geografia
 Cina
 Chaya – altro nome della Contea di Zhag'yab (Regione Autonoma del Tibet)

 Russia
 Chaya – altra forma di Čaja, nome di diversi fiumi russi

Mitologia
 Chaya – divinità della mitologia induista

Onomastica
 Chaya – forma femminile del nome proprio di persona ebraico Chaim